Bissi – cognome italiano
 Carla Bissi, in arte Alice (1954) – cantautrice italiana
 Gianpaolo Bissi (1941-2022) – politico italiano
 Vittorio Bissi (1937) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano